Earl Russell, of Kingston Russell in the County of Dorset, ist ein erblicher britischer Adelstitel in der Peerage of the United Kingdom.

Verleihung und nachgeordnete Titel 
Die Verleihung erfolgte am 30. Juli 1861 an den zweimaligen britischen Premierminister und liberalen Politiker John Russell.

Zusammen mit der Earlswürde wurde ihm, ebenfalls zur Peerage of the United Kingdom, der nachgeordnete Titel eines Viscount Amberley, of Amberley in the County of Gloucester and of Ardsalla in the County of Meath, verliehen.

Liste der Earls Russell (1861) 
John Russell, 1. Earl Russell (1792–1878)
Frank Russell, 2. Earl Russell (1865–1931)
Bertrand Russell, 3. Earl Russell (1872–1970)
John Russell, 4. Earl Russell (1921–1987)
Conrad Russell, 5. Earl Russell (1937–2004)
Nicholas Russell, 6. Earl Russell (1968–2014)
John Russell, 7. Earl Russell (* 1971)

Aktuell existiert kein Titelerbe.

Siehe auch 
 Baron Russell

Literatur und Weblinks 
 
 Peerage: Russell bei Leigh Rayment’s Peerage

Russell
 
Erstverleihung 1861